Le Championnat de France de football 2003-04 a vu la consécration de l'Olympique lyonnais pour la  consécutive.

Les 20 clubs participants 

Vingt clubs participent au championnat de Ligue 1 en 2003-2004.

Parmi ces vingt club, trois proviennent du championnat de Ligue 2 2002-2003 : le Toulouse FC est promu en tant que champion de Ligue 2, et Le Mans UC et le FC Metz en tant que deuxième et troisième. Les trois promus de la saison précédente sont également présents : l'AC Ajaccio, le RC Strasbourg et l'OGC Nice.

Les grandes dates de la saison 

 Ven.  : match d'ouverture du championnat de France 2003-2004 : Lille - Lyon 1-0 ;
 Sam.  : fin des matches aller. L'AS Monaco est en tête du classement d'automne avec 43 pts, suivi de l'Olympique lyonnais (38 pts) et du FC Sochaux (37 pts).
 Sam.  :  du championnat de France. Malgré sa défaite 1-0 chez le Paris Saint-Germain, et profitant de la défaite de l'AS Monaco au Stade rennais (4-1), l'Olympique lyonnais s'adjuge un  de Champion de France.
 Mer.  à Göteborg (Suède) : l'Olympique de Marseille s'incline en finale de la Coupe de l'UEFA face au Valence CF (Espagne) par 2-0.
 Dim.  :  et dernière journée, l'Olympique lyonnais totalise 79 pts ; le Paris SG (76 pts) et l'AS Monaco (75 pts) complètent le podium.
 Mer.  à Gelsenkirchen (Allemagne) : l'AS Monaco s'incline en finale de la Ligue des Champions face au FC Porto (Portugal) par 3-0.

Résultats

Classement final 
 Victoire à 3 points.
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 || 
 ||

Leader par journée

Bilan de la saison 

 Qualifiés pour la Ligue des Champions : Olympique lyonnais et Paris SG.
 Qualifié pour le  préliminaire de la Ligue des Champions : AS Monaco.
 Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA : AJ Auxerre, FC Sochaux (vainqueur de la Coupe de la Ligue) et LB Châteauroux (finaliste de la Coupe de France).
 Qualifiés pour la Coupe Intertoto : FC Nantes, Lille OSC et OGC Nice.
 Relégués en Ligue 2 : EA Guingamp, Le Mans UC et Montpellier HSC.
 Joueront la saison suivante en Ligue 1 : AS Saint-Étienne, SM Caen et FC Istres.

Classement des buteurs 
Mise à jour :  (après la  journée)

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs français en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs français présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation - France Saison 2003/2004

Championnat national de football 2003-2004